Ruokojärvi (Övertorneå); dorp in Zweden, gemeente Pajala
Ruokojärvi (Pajala); dorp in Zweden, gemeente Övertorneå
en twee meren naast die dorpen.